Skaios () ist:

 Skaios (Sohn des Hippokoon), eine Person der griechischen Mythologie
 Skaios (Faustkämpfer)
 Skaios (Baumeister), mythischer Baumeister in Troja